Новостроевское сельское поселение — муниципальные образования (сельские поселение) в России:

 Новостроевское сельское поселение — муниципальное образование в Грайворонском районе Белгородской области.
 Новостроевское сельское поселение — бывшее муниципальное образование (упразднено в 2014 году) в Озёрском районе Калининградской области (ныне Озёрский городской округ).